Tricard peut faire référence à :
 un tricard, personne interdite de séjour dans un endroit (voir ) ;
 Jean-Christophe Tricard (né en 1976), coureur cycliste français ;
 Pierre Tricard-Graveron (1901-1958), homme politique français.

Voir aussi 

 
 un tricar, véhicule automobile monté sur trois roues.

Homonymie de patronyme
Patronyme français